Fratellastri a 40 anni (Step Brothers) – film del 2008 diretta da Adam McKay
 Step Brothers – gruppo musicale statunitense, formato da The Alchemist ed Evidence